Шуме́йков () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 9 жителей (2014 год). Плотность населения — 20 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1933 году.

Село Шумейков находится примерно в 7 км к юго-востоку от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 149 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Шумейков на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района